Бисмарк де Араужо Феррейра (; 12 июля 1993, Барбалья, Бразилия) — бразильский футболист, полузащитник саудовского клуба «Аль-Кадисия».

Карьера 
Бисмарк начинал свою карьеру в клубе «Барбалья». В 2011 году Феррейра перешёл в команду «Икаса». Выступая за «Икасу», отправился в аренду в молодёжный состав легендарного клуба «Сан-Паулу». Однако, в именитом клубе игроку задержаться не удалось. Спустя год аренды, Феррейра отправился в «Луверденсе», в котором и дебютировал на профессиональном уровне в Серии C. В 2014 году игрок вернулся в родной «Икасу», и за сезон сыграл 20 матчей и забил два гола.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте eurosport.ru

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Икаса»
Игроки ФК «Луверденсе»
Игроки ФК «Атлетико Сорокаба»
Игроки ФК «Ремо»
Игроки ФК АБС
Игроки ФК «Наджран»
Игроки ФК «Аль-Кадисия» Эль-Хубар